Paulo Henrique Carneiro Filho, een Braziliaans voetballer die uitkomt voor Shanghai Greenland
 Paulo Henrique Ganso, een Braziliaans voetballer die uitkomt voor Santos FC